Boswell är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det förekommer vidare som del av geografiska namn.

Personer med efternamnet Boswell
 Cathy Boswell (född 1962), amerikansk basketspelare
 James Boswell (1740–1795), skotsk författare, känd för sin dagbok
 John Thomas Irvine Boswell-Syme (1822–1888), skotsk botaniker
 Leonard Boswell (1934–2018), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Iowa
 Mark Boswell  (född 1977), kanadensisk höjdhoppare
 Tim Boswell (född 1942), brittisk politiker, konservativ

Skotska efternamn